Ambérieux, dipartimento del Rodano
Ambérieux-en-Dombes, Ain